Šavnik je naseljeno mjesto u općini Fojnica, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Povijest 

Za vrijeme socijalističke BiH ovom je naselju pripojeno naselje Drin (Fojnica, BiH).

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u županiji Središnja Bosna
Fojnica